Ramone est un patronyme  et un nom de scène porté notamment par :

 C.J. Ramone (né en 1965), dernier bassiste du groupe punk rock Ramones ;
 Elvis Ramone (né en 1955) batteur du groupe de pop-rock Blondie, Ramones et Eurythmics ; 
 Dee Dee Ramone (1951-2002), bassiste et compositeur du groupe Ramones ;
 Joey Ramone (1951-2001), chanteur du groupe punk rock Ramones ;
 Johnny Ramone (1948-2004), guitariste du groupe de punk rock Ramones ;
 Marky Ramone (né en 1956), batteur du groupe de punk rock Ramones ;
 Barbara Ramone (née en 1978), dernière femme de Dee Dee Ramone et bassiste/chanteuse du groupe tribute aux Ramones The Ramainz
 Linda Ramone (née en 1960), femme de johnny Ramone qui inspira certains morceaux comme « Danny says » ou « She's a Sensation »
 Phil Ramone (1934-2013), ingénieur du son, producteur de musique, violoniste et compositeur américain ;
 Richie Ramone (né en 1957), batteur du groupe punk Ramones ;
 Tommy Ramone (1952-2014), batteur du groupe punk Ramones.

voir aussi
 Ramones, groupe de rock américain ;
 Ramones, leur premier album (1976).

Homonymie de patronyme